Le Hockey Club Biasca Ticino Rockets (HCB Ticino Rockets) est un club de hockey sur glace de la ville tessinoise de Biasca en Suisse. 

Créé en 2016, il fait ses débuts en Swiss League en 2016-2017. Le club est la propriété du HC Ambrì-Piotta (LNA, actionnaire à 51 %), du HC Lugano (NL), du HCC Biasca (disparu au profit de la présente équipe) et du GDT Bellinzone ().

Histoire

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes

Articles connexes 

Club de hockey sur glace en Suisse
Club sportif dans le canton du Tessin